Municipio de Ahuacatlán puede referirse a los siguiente:

 Municipio de Ahuacatlán (Nayarit).— Un municipio del estado de Nayarit, México.
 Municipio de Ahuacatlán (Puebla).— Un municipio del estado de Puebla, México.